Сорванов: